Název Véska má více sídel:
 Nová Véska (Staré Město), část obce Staré Město v okrese Bruntál
 Nová Véska (Norberčany), část obce Norberčany v okrese Olomouc
 Véska (Dolany), část obce Dolany v okrese Olomouc
 Véska (Heřmanice u Oder), část obce Heřmanice u Oder v okrese Nový Jičín
Podobný název má i
 Veská, část obce Sezemice v okrese Pardubice

Externí odkazy